Csertő Antal (1856–1886) piarista gimnáziumi tanár, író, áldozár
 Csertő Antal (1901–1973) plébános, hittanár